Alvin Ceccoli (1974), futbolista australià retirat 
 Nicoletta Ceccoli (San Marino, 1973), il·lustradora